Кашутин — русская фамилия. Известные носители:

 Кашутин, Василий Алексеевич (1791—1842) — русский генерал, участник Наполеоновских войн и покорения Кавказа.
 Кашутин, Прохор Иванович (1905—1954) — Герой Советского Союза.
 Кашутина, Ольга Дмитриевна — советский театральный, государственный и политический деятель.